Anita Di Giuseppe – politica e insegnante italiana
 Benvenuto di Giuseppe, noto come Cimabue – pittore italiano
 Franco Di Giuseppe – politico italiano
 Martina Di Giuseppe – tennista italiana
 Sole Di Giuseppe – poeta italiano